Die Primeira Divisão 1981/82 war die 48. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 23. August 1981 und endete am 26. April 1982.

Sporting Lissabon wurde zum 16. Mal portugiesischer Meister.

Teilnehmer 

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1981-82 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1981/82